Большие германские художественные выставки () — восемь раз проводившиеся в период с 1937 и по 1944 год в нацистской Германии, в специально для этой цели построенном в Мюнхене Доме немецкого искусства. Выставки отражали официальный взгляд на изобразительное искусство в рамках нацистской культурной политики.

История 
Первая «Большая германская художественная выставка» проводилась с 18 июля по 31 октября 1937 года и сопровождалась приветственной речью А. Гитлера, в которой нацистский лидер дал исчерпывающее определение того, что отныне являлось «немецким искусством»: Часто задаётся вопрос — что, собственно, означает «быть немецким». Среди прочих определений, созданных на протяжении столетий и многими мыслителями, кажется мне наиболее благородным то, которое вообще не пытается выступать с разъяснением, но гораздо в большей степени разрабатывает определяющий закон. Но самый замечательный закон, который я для моего народа — как задание его бытия — желал бы представить, уже был высказан одним из великих немцев: «Быть немцем — значит ясно мыслить»…Следовательно, каждый художник, разделяющий эту мысль, должен иметь возможность прийти сюда для экспозиции своих работ, как и в будущем иметь в Германии эту возможность. Само собой разумеется, что это желание у них есть!…Сегодня я могу с большой радостью удостовериться, что теперь, помимо многих благородных, ранее терроризированных и угнетаемых, но в своей внутренней сути остававшихся немецкими духом старыми мастерами на зов откликаются новые мастера, вышедшие из нашей молодёжи…Многие наши молодые художники, признавшие наш Путь, отобразят новые вызовы, встающие перед нами в наше Великое Время и прежде всего сохранят мужество для действительно прилежной и благодаря этому в конце признанной обществом работы…Кубизм, дадаизм, футуризм, импрессионизм и т. п. ничего общего с нашим народом не имеют.

«Большая германская художественная выставка» располагалась на первом, верхнем этажах и на территории двухэтажного «Почётного зала» в средней части Дома немецкого искусства. Она представлялась как важнейшее культурное мероприятие Германии в период национал-социализма. Экспозиция представляла собой выставку-продажу. Художники могли представить несколько своих работ (как правило в количестве до 10). При этом экспонировались также не предназначенные для продажи произведения (например, дарения). В течение выставки проводилось также «персональное представление» какого-либо избранного мастера, позволявшее подробнее ознакомиться с его творчеством. Руководство выставкой осуществлял специальный утверждённый А. Гитлером уполномоченный президента рейхсканцелярии по изобразительным искусствам.

До 1940 года сроки проведения выставок были твёрдо определены заранее, затем же они объявлялись без определённой даты окончания. Посещения были ежедневными, в том числе и в выходные дни, с 9:00 и до 18:00. Во время выставки проданные картины и скульптуры заменялись другими, «стоявшими в очереди» и признанными комиссией как достойные быть выставленными. Первоначально фотографирование экспонатов было запрещено, с 1943 года, однако, представителям прессы, по предварительной договорённости, разрешалось фотографировать. Всего выставлено было с 1937 по 1944 год 12.550 произведений искусства; выставки ежегодно посещали около 600 тысяч зрителей. Продано было за период с 1937 по 1944 год произведений искусства на 13 миллионов рейхсмарок, из которых лично А. Гитлер заплатил 6,8 миллионов. После окончания Второй мировой войны многие художественные работы, представленные на Больших германских художественных выставках, никогда более не выставлялись и даже не репродуцировались в печатных изданиях. Лишь с октября 2011 года мюнхенскими Центральным институтом истории искусств и Домом искусства, при поддержке берлинского Немецкого исторического музея, предпринимаются попытки сделать эти произведения доступными «онлайн». С октября же 2011 года берлинское издательство Neuhaus-Verlag выпускает двухтомных полный каталог выставок (живопись и графика; скульптура).

Представленные мастера (избранное)

Живопись и графика 
 Томас Баумгартнер, Клаус Берген, Зепп Хильц, Макс Бергман, Отто Диц, Карл Горн, Эльк Эбер, Альберт Финстерер, Герман Градль, Оскар Граф, Вилли Хабль, Вальтер Хемминг, Вилли Ханфт, Отто Кирхнер,  Лотар-Гюнтер Буххайм, Константин Герхардингер, Герман Тиберт, Вернер Пейнер, Генрих Книрр, Георг Зиберт, Антон Кюрмайер, Фердинанд Шпигель, Франц Франкль, Юлиус Юнгханс, Георг Лебрехт, Генрих Отто Хойер, Ганс Якоб Манн, Артур Кампф, Адольф Виссель, Ангело Янг, Георг Слуйтерман фон Лангевейде, Пауль Матиас Падуа, Генрих фон Цюгель, Ханс Шмитц-Виденбрюк.

Скульптура 
 Рудольф Беллинг, Вильгельм Кригер, Лотар Диц, Арно Брекер, Георг Кольбе, Артур фон Хюльс, Фердинанд Либерман, Карл Шток, Фриц Климш, Шарлотта Рейшауэр, Конрад Рот, Макс Эссер, Рихард Шайбе, Бернгард фон Плеттенберг, Йозеф Торак, Адольф Вампер, Вильгельм Танк, Август Бишофф, Ганс Зигель, Бернд Гартман-Виденбрюк, Йозеф Вакерле, Вильгельм Вандшнейдер.

Примечания

Литература 

 Robert Thoms: Große Deutsche Kunstausstellung München 1937—1944. Verzeichnis der Künstler in zwei Bänden, Band I: Maler und Graphiker. Berlin 2010, ISBN 978-3-937294-01-8.
 Robert Thoms: Große Deutsche Kunstausstellung München 1937—1944. Verzeichnis der Künstler in zwei Bänden, Band II: Bildhauer. Berlin 2011, ISBN 978-3-937294-02-5.
 Große Deutsche Kunstausstellung (Jahresangabe) im Haus der Deutschen Kunst zu München. Offizieller Ausstellungskatalog. Knorr & Hirth / F. Bruckmann KG, München 1937—1944. (Verzeichnis der Kunstwerke und Abbildungsteil; Abbildungen erfolgten in Auswahl). Teilweise erschienen zu den Katalogen Ergänzungsteile mit der Auflistung ausgetauschter Werke.
 Kunst im 3. Reich — Dokumente der Unterwerfung. Frankfurter Kunstverein u. Arbeitsgruppe d. Kunstgeschichtlichen Instituts d. Universität Frankfurt im Auftrag d. Stadt Frankfurt, Frankfurt am Main 1980. (Diesem Taschenbuch liegt ein Ausstellungskatalog zu Grunde.)
 Sabine Brantl: Große Deutsche Kunstausstellungen. 1937—1944. In: Deutschland Archiv (Hg.): Drittes Reich. Dokumente. Braunschweig 2010. (Loseblattsammlung)

См. также 
 Дегенеративное искусство

Галерея

Ссылки 
 gdk-research.de

Художественные выставки
Искусство Германии
Культура эпохи национал-социализма